Міжнародний день книгодарування (День закоханих у книжки, День книгодарування, ) — міжнародна волонтерська ініціатива, спрямована на розширення доступу дітей до книжок, святкують 14 лютого.

У 2020 році святкування Дня закоханих у книжки почало активно ширитися Україною. Ініціатором розповсюдження свята було видавництво «Ранок».

Історія виникнення та благодійне підґрунтя 
Міжнародний день книгодарування свято молоде. Його було створено у 2012 році за ініціативи американської книжкової блогерки Еммі Бродмур — мамою трьох дітей і засновницею порталу дитячої книжки «Delightful Children's Books». Еммі та її син започаткували свято, помітивши потребу у книжках для дітей у малофінансованих районах. Трохи згодом до матері з сином доєдналась Зої Тофт, засновниця Playing by the Book. У 2013 році пост керівника й організатора свята зайняла Еммі Перрі.

У 2014 році Міжнародний день дарування книг відзначали мешканці Австралії, Канади, Південної Африки, Франції, Індії, Ірландії, Японії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Філіппін, Туреччини, Великої Британії, США, Німеччини, Нігерії, Нікарагуа, Бразилія, Єгипет, Польща, Греція, Португалія, Мексика, Македонія, Малаві, Угорщина, Малайзія, Ізраїль, Данія, Таїланд, Індонезія, Йорданія, Китай, Пуерто-Рико та Болгарія.

Як святкують День книгодарування у світі та Україні? 
Міжнародний день дарування книг — це 100 % волонтерська ініціатива, спрямована на розширення доступу дітей до книжок та підвищення їхнього ентузіазму.

Більшість дітей у країнах, що розвиваються, не мають книжок, а третина дітей у Великій Британії і дві треті дітей в США не має змоги придбати собі книжку. Міжнародний день дарування книг спрямований на те, щоб заохотити людей у ​​всьому світі подарувати книгу дитині 14 лютого. Мова йде про подарунок не тільки власній дитині, а й дітям своїх друзів. Також у цей день заведено дарувати книги бібліотекам, дитячим будинкам, дитсадкам тощо.

Ідею Дня книгодарування українській традиції відкрив Круглов Віктор Володимирович по поверненню в Україну з навчання за кордоном у 2018 році. Завдяки йому українські книголюби отримали ще одне свято на 14 лютого, а вітчизняні благодійні організації — додатковий привід творити добро.

Способи святкування в Україні прості, але цікаві. По-перше, в книгарнях України в цей день діють знижки, проводяться цікаві заходи та влаштовуються флешмоби. Для прикладу, видавництво «Ранок» закликало своїх покупців долучитися до свята через флешмоб. Серед його учасників, видавці провели розіграш, а переможцю подарували річний запас книжок. У цей день і ті, хто дарує, і той, хто отримує книжки у подарунок, публікує пости у соцмережах з відповідним гештегом.

Також багато книгарень і звичайних покупців дарують книжки бібліотекам, надсилають їх у дитячі лікарні, прифронтові й деокуповані території.

Чому важливо святкувати День книгодарування? 
Благодійність. На початку День книгодарування було створено, як благодійну акцію. Ця тенденція досі існує у книжковому товаристві і підтримується в усьому світі. У цей день заведено дарувати книжки бібліотекам, надсилати у дитячі притулки, лікарні тощо. День книгодарування заохочує людей робити більше добрих справ.

Книга скаже більше ніж валентинка. День книгодарування не дарма співпав з Днем Святого Валентина, адже це день кохання, а у який день ділитися своєю любов'ю до книг, як не в День закоханих? До того ж книга — не типовий подарунок, на відміну від коробки цукерок або м'яких іграшок, саме тому про почуття і наміри вона здатна сказати набагато більше.

Гарна психологічна підтримка. Люди щодня відчувають стрес. Книга — дієвий інструмент психологічної допомоги.

Книга — це розвиток. За допомогою численних досліджень вчені довели переваги книг для людей будь-якого віку. Також дітям книжки приносять когнітивну та психологічну користь. Книги відіграють важливу роль у мовному розвитку дітей. Діти, які читають, швидше збагачують свій словниковий запас. Люди, які багато читають мають вищий соціально-емоційний інтелект, здатні швидше приймати рішення й брати на себе відповідальність, у них краще самовираження та ширший словниковий запас. Книги дають кращі моральні та етичні погляди та впливають на уявлення людей про світ.

Свята
Свята України
Свята лютого